Emia peut faire référence à :
 École militaire interarmes ;
 Emia Gray, 1870 un synonyme du genre de tortues Pangshura Gray, 1856

Synonyme de genre de tortues (nom scientifique)
Geoemydinae